Парламентарни избори у Италији 1987. су одржани 14. јуна 1987.

Резултати

Избори за Дом посланика

Избори за Сенат 

Избори у Италији
1987.